Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Barbara Potter 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (campionessa)
 Pam Shriver (primo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Zina Garrison (semifinali)

 Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1987